Стабровський Йосип Йосипович (1870—1968) — полковник російської армії, член-кореспондент Віленського відділення Московського археологічного товариства.
 Казимир Стабровський (1869—1929) — польський живописець, педагог, перший директор Академії образотворчих мистецтв у Варшаві.
 Стабровський Олександр Станіславович (1904 — ?) — 1-й секретар Сарненського районного комітету КП(б)У Рівненської області. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
польські прізвища